

Astronomia 

 173086 Nireus – un asteroide troiano di Giove del campo greco

Mitologia 

 Nireo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Caropo e di Aglaia e re di Simi. Prese parte alla Guerra di Troia 
 Nereo o Nireo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Ponto e Gea, sposo dell'oceanina Doride e chiamato da Omero vegliardo del mare
 Nireo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Poseidone e Canace e fratello di Epopeo, Aloeo, Triopa ed Hopleus (Ὁπλεύς)
 Nireo – personaggio della mitologia greca. Un compagno di Eracle 
 Nireo – personaggio della mitologia greca. Abitante di Catania si gettò da una roccia di Leucade e seguì un consiglio di Apollo